Adam et Ève sont des personnages bibliques de la Genèse qui figurent dans les récits de la Création et de la Chute.

Adam et Ève et ses dérivés peut désigner :

en peinture :
 Adam et Ève (1507), d'Albrecht Dürer ;
 Adam et Ève (1509),  gravure  sur bois de Lucas Cranach l'Ancien ;
 Adam et Ève (1520), de Hans Baldung ;
 Adam et Ève (1521), d'Albrecht Dürer ;
 Adam et Ève (1528), de Lucas Cranach l'Ancien ;
 Adam et Ève (1628-1629), de Pierre Paul Rubens ;
 Adam et Ève (1912), de Marc Chagall ;

autres
 Adam et Ève, une sculpture d'Auguste Rodin (1905) ;
 Adam et Ève, un roman de Charles-Ferdinand Ramuz (1932) ;
 Adam et Ève, une pièce de théâtre de Sacha Guitry (1933) ;
 Adam et Ève, une pièce de théâtre de Jean-Claude Grumberg ;
 Adam and Eve, un album de Catherine Wheel (1997) ;
 Adam and Eva, un film américain de Robert G. Vignola sorti en 1923 ;
 Adam et Ève, un film de Jean Luret (1984) ;
 Adam and Eve, un album de The Flower Kings (2004) ;
 Adam et Ève : La Seconde Chance, une comédie musicale française mis en scène par Pascal Obispo (2012) ;
 Adam et Ève, une série télévisée québécoise (2012);
 Adam et Ève, une photographie de Pierre et Gilles datant de 1981 avec Eva Ionesco et Kevin Luzac comme modèles ;
 Adam & Ève, un manga de Ryōichi Ikegami (2017) ;
 Adam & Ève, une chanson de l'album Géopoétique de MC Solaar (2017).

Voir aussi 
 
 
 Adam est... Ève, un film de René Gaveau sorti en 1954

Référence